Ханн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ханн, Георг (1897—1950) — австрийский оперный певец (бас, бас-баритон).
 Ханн, Квинтен — профессиональный австралийский бильярдист.
 См. также 
 Хан